Штирия (, ) может относиться к следующим образованиям:

 Штирия — федеральная земля в Австрии (с 1918 года), северная и центральная части бывшего герцогства.
 Штирия — герцогство в составе Священной Римской империи (до 1806 года) и Австрийской империи (до 1918 года).
 Штирия — рейхсгау, административная единица Третьего рейха на территории Австрии (1938—1945).

См. также:
 Нижняя Штирия — историческая область в Словении, южная часть бывшего герцогства Штирия.
 Нижняя Штирия — административная единица Третьего рейха, созданная на территории Югославии (1941—1945).